Ваља Маре има више значења:

 Ваља Маре (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Маре (Саваршин), насеље у округу Арад у Румунији
 Ваља Маре (Гурахонц), насеље у округу Арад у Румунији
 Ваља Маре (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Маре (Колонешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Маре (Рошиори), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Маре (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ваља Маре (Ваља Маре, Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Маре (Кандешти Вале), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Маре (Ваља Лунга), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ваља Маре (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Ваља Маре (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ваља Маре (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Ваља Маре (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Ваља Маре (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља Маре (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Ваља Маре (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Ваља Маре (Бербешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Ваља Маре (Бабени), насеље у округу Валча у Румунији
 Ваља Маре (Ваља Маре, Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Ваља Маре (Думешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ваља Маре (Негрешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Ваља Маре (Иванешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ваља Маре (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Ваља Маре (Ковасна), општина у округу Ковасна у Румунији
 Општина Ваља Маре (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Ваља Маре (Валча), општина у округу Валча у Румунији